Le toponyme Noircarmes peut faire référence à :
  (?-1585), soldat et diplomate des Pays-Bas habsbourgeois ;
 Philippe de Noircarmes (1530-1574), homme d'État et chef militaire des Pays-Bas habsbourgeois.